Poikasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Poikasaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland,  (1 ha)
2. Poikasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,15, long 28,46),  (4 ha)
3. Poikasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,17, long 27,46),  (1 ha)
4. Poikasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax),  (1 ha)
5. Poikasaaret, ögrupp i Jämsä,  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar